

Geografia
 Provincia di Grau – provincia del Perù, nella regione di Apurímac

Persone
 Albin Grau (1884-1971) – artista, architetto ed esoterista tedesco
 Angel Grau Rodriguez (1975) – pilota motociclistico spagnolo
 Arnau Puig i Grau (1926-2020) – critico d'arte e sociologo spagnolo
 Benjamín Grau (1945) – ex pilota motociclistico spagnolo
 Bruno Saltor Grau (1980) – ex calciatore spagnolo
 Carles Grau (1990) – hockeista su pista spagnolo
 Clara Lago Grau (1990) – attrice spagnola
 Emilio Grau Sala (1911-1975) – pittore spagnolo
 Friedrich Grau, soprannominato "Nausea" (1496-1552) – vescovo cattolico tedesco
 Fritz Grau (1894–...) – bobbista tedesco
 Jacinto Grau Delgado (1877-1958) – commediografo e drammaturgo spagnolo
 Jaume Grau (1997) – calciatore spagnolo
 Joan Busquets i Grau (1946) – architetto e urbanista spagnolo
 Jorge Grau (1930-2018) – regista spagnolo
 Lorenzo Cristóbal Manuel Batlle y Grau (1810-1887) – politico uruguaiano
 Marc Grau (1995) – hockeista su pista spagnolo
 Mateo Túnez Grau (1989) – pilota motociclistico spagnolo
 Miguel Grau Seminario (1834-1879) – militare peruviano
 Oliver Grau (1965) – storico dell'arte e teorico dei media tedesco
 Ramón Grau San Martín (1887-1969), medico e politico cubano
 Raúl Cubas Grau (1943) – politico paraguaiano
 Roberto Gabriel Grau (1900-1944) – scacchista argentino
 Roberto Grau (1970) – ex rugbista, allenatore di rugby a 15 e imprenditore argentino
 Shirley Ann Grau (1929-2020) – scrittrice statunitense
 Sigrun Grau o Sigrun Wodars-Grau (1965) – ex mezzofondista tedesca
 Valentino Miserachs Grau (1943) – presbitero, direttore di coro e compositore spagnolo
 Vicky Grau (1975) – ex sciatrice alpina andorrana